Wladimirowka (, ukrainische Entsprechung Wolodymyriwka) ist ein russischer Ortsname:

 Wladimirowka (Brjansk, Gordejewka) im Rajon Gordejewka, Oblast Brjansk
 Wladimirowka (Kaliningrad) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Bladau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 [Wladimirowka] im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Klein Sobrost, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 Wladimirowka (Krasnodar) in der Region Krasnodar
 Wladimirowka (Leningrad, Wyborg) im Rajon Wyborg, Oblast Leningrad
 Wladimirowka (Omsk) in der Oblast Omsk
 Wladimirowka (Samara, Chworostjanka) im Rajon Chworostjanka, Oblast Samara

Siehe auch:
 Wladimirowka (Gefangenenlager)